Julio César Saguier puede referirse a:
 Julio César Saguier (político) (1945-1987): Político argentino de la Unión Cívica Radical, intendente de la ciudad de Buenos Aires durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Falleció en el cargo.
 Julio César Saguier (empresario) (1960-): Empresario argentino, hijo del anterior. Accionista mayoritario junto a su familia del Grupo La Nación.